Rajd Korsyki 1973,(Rajd Francji 1973}, (pełna nazwa: 43ème Tour de Corse) – trzynasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata sezonu 1973, która odbyła się w dniach 1-2 grudnia. Zwycięzcą został Jean-Pierre Nicolas.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa producentów 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1973 we Francji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
Rajd Francji